IUF est un sigle pouvant signifier :

 International Unicycling Federation (en français, Fédération internationale de monocycle) ;
 International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (en français, Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes) ;
 Institut universitaire de France, un ensemble d'enseignants-chercheurs de haut niveau, en France.